Акилле Пиччини (, 24 октября 1911, Каррара, Италия — 14 февраля 1995, Каррара, Италия) — итальянский футболист и тренер, выступавший на позиции защитника. В качестве игрока прежде всего известен по выступлениям за клуб «Фиорентина», а также национальную сборную Италии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1930 году за команду клуба «Каррарезе», в которой провёл четыре сезона.

В течение 1933—1934 годов защищал цвета команды клуба «Прато».

Своей игрой за последнюю команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Фиорентина», к составу которого присоединился в 1934 году. Сыграл за «фиалок» следующие четыре сезона своей игровой карьеры.

С 1938 по 1944 год играл в составе команд клубов «Наполи», «Луккезе-Либертас», «Бари» и «Каррарезе».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Анкона», за команду которого выступал на протяжении 1945-1946 годов.

Выступления за сборную 
В 1936 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Италии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась всего 1 год, провёл в форме главной команды страны 5 матчей.

В составе сборной был участником футбольного турнира на Олимпийских играх 1936 года в Берлине, и получил титул олимпийского чемпиона.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру вскоре после завершения карьеры игрока, в 1947 году, возглавив тренерский штаб клуба «Катания».

Последним местом тренерской работы был клуб «Трапани», команду которого Акилле Пиччини возглавлял в качестве главного тренера до 1950 года.

Умер 14 февраля 1995 года на 84-м году жизни в городе Каррара.

Титулы и достижения 
 Олимпийский чемпион: 1936

Примечания

Ссылки 
 Данные об игроке в «Энциклопедии футбола». 
 
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии.
 Профиль игрока на сайте databaseOlympics.com
 Олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com 
 The forgotten story of ... football, farce and fascism at the 1936 Olympics 
 Профиль игрока на сайте Medagliedoro.org

Футболисты Италии
Футбольные тренеры Италии
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Италии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1936 года
Игроки ФК «Каррарезе»
Игроки ФК «Прато»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Луккезе»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Анкона»
Тренеры ФК «Катания»
Тренеры ФК «Трапани»